Hôtel de Lestrade et un nom porté par plusieurs demeures françaises :
 l'hôtel de Lestrade (ou maison de Lestrade, ou maison Mompar), à Viviers en Ardèche ;
 l'hôtel de Lestrade (ou hôtel de Lestrade de Conti, ou hôtel d'Anglars), rue Romaine à Périgueux en Dordogne ;
 l'hôtel de Lestrade, rue de la Sagesse à Périgueux en Dordogne.